Fairwood bezeichnet verschiedene geografische Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Fairwood (Maryland), CDP
 Fairwood (Virginia)
 Fairwood (Washington)

in Südafrika:
 Fairwood (Gauteng), Vorort von Johannesburg

Fairwood bezeichnet folgendes Unternehmen:
 Fairwood Holdings, Ltd.